Spasskije Wysselki (), der Name russischer Orte:

 Spasskije Wysselki (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Spasskije Wysselki (Tambow), Dorf in der Oblast Tambow
 Spasskije Wysselki (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Spasskije Wysselki (Miloslawskoje), Dorf in der Oblast Rjasan
 Spasskije Wysselki (Sacharowo), Dorf in der Oblast Rjasan
 Spasskije Wysselki (Tula), Dorf in der Oblast Tula